7-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 28 июля по 2 августа 1998 года на стадионе «Парк де Спорт» в Анси (Франция). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1979 года рождения и моложе.

На старт в 43 дисциплинах чемпионата вышли 1156 легкоатлетов из 169 стран мира, из них 657 мужчин и 499 женщин.

В программе чемпионатов мира среди юниоров дебютировали прыжок с шестом и метание молота среди женщин.

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 38 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 1998 года
Август 1998 года
Спорт во Франции в 1998 году
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Анси